Faatz ist der Familienname folgender Personen:

 Susanne Faatz (* 1951), deutsche Musikpädagogin, und Chorleiterin
 Wilhelm Faatz (1891–1965), deutscher Generalarbeitsführer